Błażowski ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Błażowski, Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Julian Błażowski (1852–?), Mitglied des österreichischen Staatsrates